Una scala retrattile è una scala a soppalco o a scomparsa che si usa generalmente per l'accesso non frequente ad ambienti di servizio, quali possono essere le soffitte, senza impegnare stabilmente lo spazio di una scala fissa.

Tipicamente per uso interno, anche se esistono anche versioni per l'accesso a tetti o ambienti esterni, possono essere costruite in ferro zincato, alluminio oppure legno. La loro struttura può essere a soffietto o fisarmonica oppure ad elementi richiudibili su sé stessi. I modelli più comuni sono ad azionamento manuale, per mezzo di un gancio montato su un'asta di prolunga ("bastone") ma non mancano sistemi a servomotore con comando remoto. Per tutti i tipi di scala il pannello di chiusura può essere scelto in truciolare, in multi strato o compensato marino, con anche la possibilità di una guarnizione anti spiffero e anti polvere. Il corrimano sinistro è un optional a richiesta.

Attrezzi